Alison Lang (n. 1961) – cestista canadese
 Alison Lang (n. 1973) – giudice di tennis inglese